Das Jinbu-Sportpark-Fußballstadion () ist ein Fußballstadion in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang, Gangwon-do, welches 2004 eröffnet wurde. Die Anlage diente zwischen 2015 und 2019 als Sportstätte von Pyeongchang FC. Seit 2021 nutzt erneut das Franchise Pyeongchang United FC, welches aktuell in der K4 League spielt, das Stadion als Heimspielstätte.

Weblinks 
 Informationen auf Namuwiki.kr (koreanisch)

Fußballstadion in Südkorea
Fußballstadion in Asien
Erbaut in den 2000er Jahren
Sport (Pyeongchang)
Bauwerk in Gangwon-do